Филлантус () — род растений семейства .

Ботаническое описание 
Цветки однодомные или двудомные, с 4—6 чашелистиками, без лепестков. Тычинки в количестве 2—5 (реже больше), со свободными или спаянными нитями. Завязь трёхгнёздная.

Семена трёхгранные, придаток отсутствует.

Таксономия

Синонимы 
Синонимами рода Филлантус являются следующие роды:

Таксономическое положение

Виды 

По разным данным, род включает от 750 до 1200 видов. Некоторые из них:

Литература

Примечания 

Филлантовые